«Soarele și luna» — песня молдавского певца Паши Парфения в жанре этно-поп, представлявшая Молдавию на музыкальном конкурсе Евровидение 2023.

На «Евровидении-2023» 
4 марта Паша Парфени выступил в финале национального отбора Молдовы, где объединенным голосованием жюри и телеголосованием он был выбран победителем среди 10 участников. Павел Парфений со своей песней «Soarele și luna» («Солнце и луна») будет выступать в первом полуфинале, который пройдет 9 мая в Ливерпуле.

Композиция

Примечания

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 2023 года
Песни Молдавии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2023»